Лазерный диск — оптический диск, считывание информации с которого производится лазером:
 Лазерный диск — другое название оптических носителей информации, таких, как CD, DVD и Blu-Ray.
 Лазердиск — исторически первый коммерческий оптический носитель данных, предназначавшийся для домашнего просмотра кинофильмов. Не получил широкого распространения.

Применение лазеров